GeneRally — аркадная гоночная игра, выпущенная 16 мая 2002 года. Написана программистами Ханну Рёбино () и Юккой Рёбино (). Распространяется по принципу freeware.

Системные требования 
GeneRally предъявляет относительно низкие требования к ПК.

 Процессор 200 МГц или лучше
 ОЗУ 16 MB или более
 Свободное пространство на диске 2 MB
 DirectX-совместимая видеокарта, драйверы DirectX 8.0 или новее
 Windows 95 или новее
 Мышь
 клавиатура

Игра не адаптирована под Linux, однако её возможно запустить через альтернативу Windows API — WINE

Ссылки 

 Официальный сайт игры GeneRally 
 Фан-сайт игры GeneRally 
 Международный форум игры GeneRally 
 ЧаВо по GeneRally 
 Сайт, публикующий трассы месяца для GeneRally 
 Generallyclub, Финский клуб фанатов игры. 
 Русскоязычный форум игры GeneRally
 GR.F1 Formula One World Championship 
 Российский сайт игры GeneRally

Компьютерные игры freeware
Компьютерные игры 2002 года
Компьютерные игры по алфавиту
Игры для Windows
Аркады
Гоночные компьютерные игры